A 2017-es női sakkvilágbajnokság 64 játékos részvételével egyenes kieséses rendszerű páros mérkőzések keretében zajlott 2017. február 10–március 3. között Teheránban. Helyszíne a Teherán északi részén fekvő Espinas Palace Hotel volt.

Az eseményt eredetileg 2016. október 11–31. közötti időpontra tervezték, de megrendezésére nem akadt jelentkező.

A regnáló világbajnok Hou Ji-fan lemondta a részvételt, mivel nem értett egyet a világbajnokság lebonyolítási rendszerével, így az eseményen mindenképpen új női világbajnok avatására került sor.

A világbajnokon kívül több élversenyző is távol maradt, ennek ellenére rangos mezőny gyűlt össze: négy exvilágbajnok (Alekszandra Kosztyenyuk, Anna Usenyina, Csu Csen és Antoaneta Sztefanova), a regnáló rapid- és villámsakk világbajnok Anna Muzicsuk, a legutóbbi FIDE Grand Prix győztese, Csü Ven-csün, valamint a kétszeres Európa-bajnok, háromszoros orosz bajnok Valentyina Gunyina is asztalhoz ült.

A döntőben való részvétel lehetőségét a kieséses rendszerű tornán Anna Muzicsuk nagymester, Ukrajna kétszeres női bajnoka, többszörös ifjúsági és junior sakkvilágbajnok, a 2016-os rapid- és villámsakk világbajnok, valamint Tan Csung-ji női nagymester, Kína női bajnoka, többszörös ifjúsági sakkvilágbajnok, Ázsia villám- és rapidsakk bajnoka harcolta ki. Anna Muzicsuk győzelme esetén a sakk mindhárom ágában világbajnok lehetett volna.

A világbajnoki döntő a klasszikus időbeosztás szerinti négy játszmában 2–2 arányú döntetlennel ért véget, így rájátszásra került sor. A rájátszás első két rapid játszmájának eredménye 1½–½ lett Tan Csung-ji javára, ezzel összesítésben 3½–2½ arányú győzelmével megszerezte a női világbajnoki címet, amellyel egyben megkapta a nagymesteri (GM) címet is. Ő az ötödik kínai sakkozónő, aki a női világbajnoki címet birtokolja, megközelítve ezzel a hat női világbajnokot felmutató Szovjetunió eredményét.

Kvalifikáció 
A világbajnokságon való részvételre kvalifikációt az előző világbajnoki ciklus eredményei, valamint a nemzeti bajnokságokon, a zónaversenyeken és a kontinensbajnokságokon elért helyezések alapján lehetett szerezni.

Kvalifikációt az alábbi eredmények alapján lehetett szerezni:
a 2015-ös női sakkvilágbajnokság döntősei és elődöntősei; (4 fő)
a 2014-es és a 2015-ös junior sakkvilágbajnokság győztesei; (2 fő)
az öt legmagasabb Élő-pontszámú versenyző a 2015. február−2016. január közötti időszak átlagát figyelembe véve; (5 fő)
51 versenyző a kontinensbajnokságokról és a zónaversenyekről;
a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szabadkártyásai (2 fő).

A fentiek alapján az alábbi versenyzők kvalifikálták magukat:

A 2015-ös világbajnokságról:
Hou Ji-fan  – lemondta a versenyen való részvételt.
Marija Muzicsuk  – lemondta a versenyen való részvételt.
Natalja Pogonyina
Drónavalli Hárika 
Pia Cramling 

A junior világbajnokok:
Alekszandra Gorjacskina 
Natalija Buksza 

A 2015. február és 2016. január közötti átlagos Élő-pontszámuk alapján:
Kónéru Hanpi  (2583,33) – lemondta a versenyen való részvételt.
Csü Ven-csün  (2547,08)
Anna Muzicsuk  (2546,25)
Alekszandra Kosztyenyuk  (2530,08)
Csao Hszüe  (2522,66)
Sen Jang  (2460,75)
Anna Usenyina  (2452,16)

51 versenyző a női kontinensbajnokságok és zónaversenyek eredményei alapján.

A 2014. és 2015. évi Európa-bajnokságról az első 14–14 olyan helyezett (28 fő), akik más módon még nem kvalifikálták magukat.
 Valentyina Gunyina (E14) 
 Tatyjana Koszinceva (E14)  – ideiglenesen inaktív, nem indult el.
 Salome Melia (E14) 
 Natalija Zsukova (E14) 
 Nana Dzagnidze (E14) 
 Nino Baciasvili (E14) 
 Lela Javakhishvili (E14) 
 Antoaneta Sztefanova (E14) 
 Cristina-Adela Foisor (E14)  – a sorsolást követően elhunyt.
 Monika Soćko (E14) 
 Nino Khurtsidze (E14) 
 Alina Kaslinszkaja (E14) 
 Elina Danielian (E14) 
 Anasztaszija Bodnaruk (E14) 
 Marina Guszeva (E15) 
 Olga Girja (E15) 
 Inna Gaponyenko (E15) 
 Jekatyerina Kovalevszkaja (E15) 
 Bela Khotenashvili (E15) 
 Alisza Galljamova (E15) 
 Elisabeth Paehtz (E15) 
 Darja Csarocskina (E15) 
 Lilit Mkrtchian (E15) 
 Anasztaszija Szavina (E15) 
 Hoang Thanh Trang (E15) 
 Sopiko Guramishvili (E15) 
 Ekaterina Atalik (E15) 
 Olga Zimina (E15) 
 Nasztasszja Zjazjulkina (E15) 
 Sofio Gvetadze (E15) 

Ázsia (12):
A 2014. és a 2015. évi Ázsia-bajnok: 
Irine Kharisma Sukandar 
Mitra Hejazipour 

A zónaversenyek győztesei:
Csu Csen  (Z3.1)
Akter Liza Shamima  (Z3.2)
Pham Le Thao Nguyen  (Z3.3)
Dinara Saduakassova  (Z3.4)
Tan Csung-ji  (Z3.5)
Csaj Mo  (Z3.5)
Ni Si-csün  (Z3.5)
Huang Csian  (Z3.5)
Emma Guo  (Z3.6) – nem indult el a versenyen
Nancy Lane  (Z3.6)
Padmini Rout  (Z3.7)

Amerika (8): 
Irina Krush  (Z2.1) – lemondta a versenyen való részvételt.
Katerina Nemcova  (Z2.1)
Nazi Paikidze  (Z2.1) – lemondta a versenyen való részvételt.
Viktorija Ni  (Z2.1)
Sabina Foisor  (Z2.1)
Qiyu Zhou  (Z2.2), (Kanada bajnokság)
Yaniet Marrero Lopez  (Z2.3)
Deysi Cori  (Z2.4)
Carolina Lujan  (Z2.5) – nem indult a versenyen
Ayelen Martínez  (Z2.5)
Maritza Arribas Robaina  (AM), kontinensbajnok.

Afrika (3):
Khaled Mona 
Amina Mezioud 
Sabrina Latreche 

2 FIDE szabadkártyás:
Sarasadat Khademalsharieh 
Atousa Pourkashiyan

A versenytől távol maradók 
A regnáló világbajnok Hou Ji-fan a világbajnoki versenysorozat lebonyolítási rendszere miatt nem indult el. Nem vett részt a világbajnokságon az előző világbajnok Marija Muzicsuk sem, aki azzal indokolta döntését, hogy Irán – ahol elveszíti a részvétel jogát az a versenyző, aki nem viseli a hidzsábot – nem alkalmas egy ilyen verseny lebonyolítására. Biztonsági okokból és az amerikai külügyminisztérium figyelmeztetése miatt, amely szerint Iránba nők számára nem javasolják a beutazást, nem vett részt a versenyen a hétszeres amerikai bajnok Irina Krush. Az elsők között fejezte ki tiltakozását az amerikai ranglistavezető, legutóbbi bajnok Nazi Paikidze is, aki szerint alkalmatlan egy olyan ország a női világbajnokság megrendezésére, amelyben a nők nem rendelkeznek alapvető jogokkal, és másodrendű állampolgárokként kezelik őket. Indoklás nélkül lemondta a részvételt a világranglista negyedik helyezettje, az indiai Kónéru Hanpi is.

A sorsolás megtartását követően hunyt el 49 éves korában a román élversenyző, Cristina Adela Foișor (korábbi nevén Bădulescu), aki a verseny 48. kiemelje lett volna. A helyét nem töltötték be.

A sorsolás
A világbajnokságon résztvevők véglegesítése után elvégezték a sorsolást, amely alapján a résztvevők az alábbi sorszámokat kapták:
Jelölések:
 WC = a 2014-es sakkvilágbajnokságon szerzett indulási jog;
 J14, J15 = 2014. és 2015. évi junior lány világbajnok;
 R = A 2015. február és 2016. január közötti átlagos Élő-pontszám alapján (legalább 30 játszma figyelembe vételével);
 Z_._, E14, E15, AC14, AC15, Afr, AM = A zónaversenyek (Z_._) és a kontinensbajnokságok eredménye alapján (Európa, Ázsia, Afrika, Amerika)
 PN = szabadkártyások.

A verseny menetrendje és a díjazás 
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által kiadott hivatalos menetrend szerint 2016. február 10-én a megnyitóünnepségre került sor, majd február 11–13-án zajlott az 1. kör a 64 résztvevő között. A döntő játszmákat február 27–március 2. között, a rájátszást március 3-án játszották. Minden fordulóra két napot terveztek, az esetleges rájátszásra az azt követő napon került sor. Az egyetlen szabadnap az elődöntők után, február 26-án volt.

A verseny összdíjazása  amerikai dollár volt, amely megegyezett a korábbi három női világbajnokság díjazásával. A versenyre utazás, valamint a szállás és ellátás költségeit a versenyzőknek maguknak kellett fedezni.

A verseny lefolyása

Az egyenes kieséses szakasz
A döntő kivételével minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a rájátszásra, a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő volt az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő volt, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A döntőben 4 játszmát játszottak, mivel ez egyenlő lett, a rájátszással folytatták.

A világbajnoki döntő
A világbajnoki döntőbe jutott két versenyző a döntő előtt mindössze két alkalommal játszott egymással klasszikus időbeosztású játszmát, és mindkét alkalommal döntetlenül végeztek. Ezen kívül egy villámpartira került sor köztük a 2016-os női villámsakk világbajnokságon, amelyet Anna Muzicsuk nyert meg.

Anna Muzicsuk nagymester, Ukrajna kétszeres női bajnoka, többszörös ifjúsági és junior sakkvilágbajnok. 2016-ban Dohában megnyerte a rapidsakk és a villámsakk világbajnokságot is, és győzelme esetén a sakk mindhárom ágában egyszerre világbajnok lehetett volna. Győzelmével egyúttal sakktörténelmet is írt volna, mivel egy családban két női világbajnok még sosem volt, miután testvére, Marija Muzicsuk 2015–2016-ban ült a sakkvilág trónusán.

Tan Csung-ji női nagymester, Kína női bajnoka, többszörös ifjúsági sakkvilágbajnok, Ázsia villám- és rapidsakk bajnoka. Győzelme révén megkapta a nagymesteri címet is, és ő lett az ötödik kínai sakkozónő, aki a női világbajnoki címet birtokolja, megközelítve ezzel a Szovjetunió színeiben induló nők rekordját, akik hatan szerezték meg ezt a címet.

A döntő alapszakasza négy klasszikus időbeosztású játszmából állt, és a győzelmet az szerezte volna meg, aki ebben a szakaszban legalább 2½ pontot ér el. A 2–2-es állás következtében két 25 perces rapidjátszmát játszottak lépésenként 10 másodperces többletidővel. Ezt a szakaszt Tan Csung-ji 1½–½ arányban nyerte, ezzel összesítésben 3½–2½ arányban győzött, és megszerezte  világbajnoki címet.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+2017-es női sakkvilágbajnokság döntő
|-
! colspan=3| !! colspan=4|Klasszikus !! colspan=2|Rapidrájátszás !! rowspan=2|  Össz
|-
! !!Ország!! Élő-p. !! width=2em|1 !! width=2em|2 !! width=2em|3 !! width=2em|4 !! R1 !! R2
|-
| align=left | Tan Csung-ji (WGM)|| || 2502 || style="background:black; color:white"|½||1||style="background:black; color:white"|0||½||style="background:black; color:white"|½||1|| 3½
|-
| align=left | Anna Muzicsuk (GM)|| || 2558 ||½ ||style="background:black; color:white"|0 ||1||style="background:black; color:white"|½  ||½||style="background:black; color:white"|0||2½
|}

Jegyzetek

Források 
2017-es FIDE versenynaptár
Hivatalos weboldal

További információk
A világbajnokság játszmái

Sakkvilágbajnokságok
női kieséses világbajnokság